

Cinema 
 Proteus – film del 1995 diretto da Bob Keen
 Proteus – film del 2003 diretto da John Greyson
 Proteus – film del 2004 diretto da David Lebrun

Fumetti 
 Proteus – personaggio dei fumetti Marvel Comics, nemico degli X-Men
 Proteus – personaggio dei fumetti Bonelli, nemico di Tex Willer

Informatica 
 Proteus – linguaggio di programmazione
 Proteus – client di messaggistica istantanea
 Proteus – architettura di rete per data center

Mitologia
Proteus (in greco, Πρωτεύς; in italiano, Proteo) – divinità della mitologia greca

Altro
 Proteus – genere di anfibi trogliobi con l'unica specie Proteus anguinus
 Proteus – genere di batteri della famiglia delle Enterobacteriaceae
 Proteus – videogioco di esplorazione creato nel 2013
 DJ Proteus – disc jockey finlandese
 Proteo (Proteus) – romanzo di Morris West del 1979
 Codice: cacciatore (Proteus) – romanzo di Deon Meyer del 2002

Pagine correlate
Proteo (disambigua)